Benedikt kan avse:

 Benedikt (ort) – en kommun belägen i nordöstra Slovenien
 Benedict (udde) – en udde i Antarktis
 Benedikt (namn) – ett mansnamn
 Benedict (auktor) – auktorsförkortning
 Benediktinorden – en katolsk klosterorden grundad av Benedikt av Nursia år 529

Personer
Benedikt av Nursia (480–543), Benediktinordens grundare

Se även 

 Benedetto
 Benedict
 Benedictus